Ciciban je lahko:
 Ciciban - revija za otroke,
 Ciciban - literarni lik,
 Ciciban - slovensko podjetje, ki izdeluje obutev za otroke.